

Persone
 Nathaly Kurata – tennista brasiliana
 Shigeki Kurata – ex calciatore giapponese
 Shū Kurata – calciatore giapponese
 Yasuharu Kurata – allenatore di calcio, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese

Altro
 Sana Kurata – protagonista della serie manga e anime Il giocattolo dei bambini